Freelander steht für:
 Freelander (Roman), einen Roman von Miljenko Jergović aus dem Jahr 2007
 Land Rover Freelander, ein Automodell von Land Rover